Гальбайо () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Гальбайо, Маурицио (?-787) — 7-й венецианский дож.
 Гальбайо, Джованни (?-804) — 8-й венецианский дож.